Plešivica (Brezovica)
Plešivica (Jastrebarsko)
Plešivica (Ljutomer)
Plešivica (Selnica)
Plešivica (Sežana)
Plešivica (Žužemberk)